Gromada Lidzbark (powiat działdowski)
 Lidzbark Warmiński (gromada) (powiat lidzbarski)